Matthias Flacius Illyricus ist der Name folgender Personen:

 Matthias Flacius (genannt Illyricus; 1520–1575), lutherischer Theologe
 Matthias Flacius der Jüngere (1547–1593), deutscher Mediziner und Philosoph